Aleksandr Jurjevitj Vasiutin (ryska: Александр Юрьевич Васютин), född 4 mars 1995, är en rysk fotbollsmålvakt som spelar för Zenit Sankt Petersburg.

Karriär
Den 11 februari 2021 lånades Vasyutin ut av Zenit Sankt Petersburg till Djurgårdens IF på ett låneavtal över säsongen. Vasyutin debuterade den 28 februari 2021 i en 7–0-vinst över Umeå FC i Svenska cupen. Han gjorde allsvensk debut den 11 april 2021 i en 2–0-vinst över IF Elfsborg. I januari 2022 förlängdes låneavtalet med ett år.

Statistik

Klubblag

Landslag

Källor

Noter

Ryska fotbollsmålvakter
Spelare i FC Zenit Sankt Petersburg
Spelare i FC Lahti
Spelare i Sarpsborg 08 FF
Spelare i Djurgårdens IF Fotboll
Spelare i Tipsligan
Spelare i Tippeligaen
Spelare i Premjer-Liga
Spelare i Fotbollsallsvenskan
Födda 1995
Levande personer
Män
Ryska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Sankt Petersburg